Два́дцать второ́го ию́ня, ро́вно в четы́ре часа́ (1941) — песня времён Великой Отечественной войны. Слова были сочинены поэтом Борисом Ковыневым на музыку популярного вальса Ежи Петерсбурского «Синий платочек». Песня была сочинена непосредственно после начала войны (в период с 22 июня по 29 июня 1941 года) и мгновенно распространилась по всей стране.

Рассказывается о десятках вариантов текстов на этот мотив. Некоторые песни ещё в 1940-е годы были записаны на грампластинки. Основных вариантов два: изначальный, в котором описывается мобилизация, и вариант, судя по содержанию, начала 1942 года, темой которого является описание боевых действий вплоть до Московской битвы.

В  был выпущен художественный фильм «22 июня, ровно в 4 часа…» (режиссёр Борис Галкин).

После российского вторжения на Украину в феврале 2022 года слова песни приобрели новый символизм. Тогда около четырёх-пяти часов утра 24 февраля 2022 года были произведены первые российские ракетные удары по Киеву, и, как отметили журналисты Русской службы Би-би-си, сюжет песни «полностью повторил Владимир Путин во время его собственного нападения на Украину».

См. также 
 Выступление В. М. Молотова по радио 22 июня 1941 года

Примечания

Ссылки 
 Юрий Бирюков, «22 июня, ровно в четыре часа…» // «Родина», 2003, № 4.
 Владимир Бахтин, «Народ и война» // «Нева», 1995, № 5, стр. 186—193.
 Советские песни.
 Песня на ютубе (вариант 1942 года).

22 июня
Песни по алфавиту
Песни Великой Отечественной войны
Вторжение России на Украину в культуре и искусстве
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании